Rusike ist der Familienname folgender Personen:
 Evans Rusike (* 1990), simbabwischer Fußballspieler
 Matthew Rusike (* 1990), simbabwischer Fußballspieler
 Tafadzwa Rusike (* 1989), simbabwischer Fußballspieler